Ралли Дакар должно было пройти с 5 января по 20 января 2008 года в 30-й раз по маршруту из Лиссабона (Португалия) до Дакара (Сенегал).

4 января 2008 года, за день до планируемого начала ралли, было принято решение об отмене Ралли Дакар в связи с угрозой терактов.

Маршрут 
Гонка должна была начаться в Португалии и пройти через Испанию, Марокко, Западную Сахару, Мавританию, Сенегал. Предполагалось, что гонщики должны были пройти 9273 км, из них 4309 км — спецучастки. 13 января был запланирован день отдыха.

Ссылки 
 Официальный сайт
 

2008 год в автоспорте
Ралли «Дакар» по годам
Отменённые спортивные соревнования
Отменённые соревнования по моторным видам спорта